Пол Родерик Грегори (; род. 10 февраля 1941, Сан-Анджело, Техас) — американский экономист, профессор Хьюстонского университета, научный сотрудник Гуверовского института, исследователь Немецкого института экономических исследований в Берлине, специалист по экономической истории России и СССР.

Биография 
Получил степени бакалавра в 1963 и магистра в 1964 в Университете Оклахомы. В 1969 получил степень доктора философии по экономике в Гарвардском университете.

В 1969—1972 преподавал в Университете Оклахомы.

С 1972 профессор факультета экономики Хьюстонского университета, в 1982—1985 декан факультета экономики.

Соредактор (с Л. И. Бородкиным и О. В. Хлевнюком) книги «ГУЛАГ: Экономика принудительного труда». — М.: РОССПЭН, 2008.

По мотивам книги Грегори «Women of the Gulag» режиссером и продюсером Марианной Яровской был снят документальный фильм «Женщины ГУЛАГа», включенный в финальный список премии «Оскар» в номинации «лучший документальный короткометражный фильм» (2019), Грегори является одним из продюсеров фильма.

Историк С. А. Нефёдов указывал, что вычисления, на которые опирался в своих трудах Грегори касательно потребления крестьян в дореволюционной России, содержат ошибки.

Женат. Сыновья — Миша и Андрей.

Библиография 
Women of the Gulag: Stories of Five Remarkable Lives, Hoover Institution Press, 2013
Politics, Murder and Love in Stalin's Kremlin: The Story of Nikolai Bukharin and Anna Larina, Hoover Institution Press, 2010
 Terror by Quota: State Security from Lenin to Stalin, Yale University Press, 2009
 Lenin’s Brain and Other Tales from the Secret Soviet Archives, Hoover Institution Press, 2008
 The Political Economy of Stalinism, Cambridge University Press, 2004 (книга удостоена приза Ed A Hewett Book Prize)
 Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C. Russian and Soviet Economic Performance and Structure, Addison-Wesley, 2001
 Gregory, Paul R.; Ruffin, Roy J. Principles of Macroeconomics, Addison-Wesley, 2001, 7th edition
 Before Command: An Economic History of Russia from Emancipation to First Five-years Plan, Princeton University Press, 1994
 Restructuring the Soviet Economic Bureaucracy, Cambridge University Press, 1990.
 Russian National Income. 1885-1913, Cambridge University Press, 1982

Издания на русском языке 
 Почему развалилась советская экономика // Вестник Европы, 2014, № 38-39.
 Грегори П., Харрисон М. Распределение в условиях диктатуры: исследование на базе архивного материала сталинской эпохи. // Экономическая история. Ежегодник. 2013. — М. : Политическая энциклопедия, 2014. — С. 251—330.
 
 
 
 Ольсевич Ю., Грегори П. Плановая система в ретроспективе. Анализ и интервью с руководителями планирования СССР. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 2000. — 159 с.
 
 
 Действительно ли реформы в России оказались столь неудачными? // Вопросы экономики. 1997. № 11.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Гуверовского института
 Gregory, Paul R. 1941- (Paul Roderick Gregory)
 Статьи Пола Р. Грегори (Paul R. Gregory) на ИноСМИ.ру
 Блог Пола Грегори
 Блог Пола Грегори на Forbes
 Лекция профессора Пола Грегори о том, почему развалилась советская экономика из цикла Фонда Гайдара об экономической истории России XX века Яндекс.Дзен

Доктора философии по экономике
Историки экономики
Преподаватели Хьюстонского университета